Enjoy! – album dei Descendents del 1986
 Enjoy! – album di Jeanette Biedermann del 2000
 Enjoy! – singolo dei Descendents del 1985